Název Musė (v litevštině moucha) může znamenat:

 Musė – řeka ve východní části Litvy, na horním toku pod názvem Volga, pravý přítok řeky Neris
 Musė (Varėnė) – řeka v jihovýchodní části Litvy, levý přítok Varėnė
 Musė (okres Širvintos) – víska v okrese Širvintos